sytuacjonizm (ruch społeczno-artystyczny) – ruch społeczno-artystyczny powstały w latach pięćdziesiątych XX wieku
 sytuacjonizm etyczny – ludzka postawa etyczna uzależniona od zaistniałej sytuacji